Il termine Rampart ("bastione", "terrapieno" in inglese) può riferirsi a:

Geografia
Stati Uniti d'America
 Rampart – cittadina dell'Alaska
 Rampart – cittadina della California

Intrattenimento
 Rampart – film del 2011 diretto da Oren Moverman
 Rampart – videogioco arcade prodotto nel 1990 da Atari Games

Altro
 Rampart – cratere su Marte
 Divisione Rampart (LAPD Rampart Division) – divisione del Los Angeles Police Department
 Rampart Street – storica strada di New Orleans, Louisiana
 Scandalo Rampart – serie di casi di violenza e corruzione all'interno della Divisione Rampart